И́горь Коле́сников:
 Колесников, Игорь Владимирович (род. 1969) — российский учёный в области машиностроения, член-корреспондент РАН. 
 Колесников, Игорь Николаевич (род. 1945) — учёный, доктор наук, контр-адмирал.